Bob Synnott – cestista statunitense
 Stephen Synnott – astronomo statunitense
 Zoi Sadowski-Synnott – snowboarder neozelandese